Romero kan syfta på:

 Romero – ett efternamn samt personer med namnet
Romero (film) – en amerikansk film från 1989

Geografi

Antarktis 

 Romero (kulle), 
 Romero (ö), 
 Nunatak Romero, 
 Romero (udde),

Mexiko 

 Romero, Mexiko, ort, Guanajuato, Santa Cruz de Juventino Rosas, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar